Алексей Ильич Лихачёв  (1894, г. Серпухов, Московская губерния — 5 января 1948 года, Чебоксары) — врач-фтизиатр, государственный деятель, участник Гражданской войны. Ректор Ростовского государственного медицинского университета (1930—1935). Министр здравоохранения Чувашской АССР (1946—1947).

Биография 
Родился в 1894 году в городе Серпухове Московской губернии. В 1919 году окончил медицинский факультет Московского государственного университета. Был призван в армию, участвовал в Гражданской войне в России.

После демобилизации в разное время работал заведующим городским отделом здравоохранения в г. Уфа (1922—1925), заведующим Астраханским губернским отделом здравоохранения (1925—1928), заведующим Терским окружным отделом здравоохранения (1928—1930), директором Ростовского медицинского института (ныне Ростовский государственный медицинский университет) (1930—1935), заведующим Северо-Кавказским краевым отделом здравоохранения (1935-36), главным врачом Ростовской клинической больницы (1936—1941).

За годы работы директором Ростовского медицинского института в нём были созданы педиатрический и санитарно-гигиенический факультеты, Ростовская первая градская больница передала институту два лечебных корпуса, был создан новый учебно-научно-клинический комплекс.

В июне 1941 года был назначен наркомом здравоохранения Чувашской АССР. В годы Великой Отечественной войны работал начальником управления эвакуационных госпиталей Народного комиссариата здравоохранения Чувашской АССР.

В 1946—1947 годах занимал должность министра здравоохранения Чувашской АССР. За время работы в этой должности руководил обустройством сети лечебно-профилактических учреждений республики, её санитарно-эпидемиологическим состоянием, организацией работы эвакуационных госпиталей, организацией лечения раненых и больных на территории Чувашской республики.

Награды и звания 
 Заслуженный врач РСФСР (1947).
 Орден Ленина.
 Орден Трудового Красного Знамени.

Литература 
 Алексей Ильич Лихачёв. Чувашская энциклопедия.

Ссылки 
 Алексей Ильич Лихачёв . РСТ ГМУ

Родившиеся в 1894 году
Википедия:Биографии современников
Преподаватели Ростовского медицинского университета